Marcel Granollers e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Granollers ha fatto coppia con Horacio Zeballos, perdendo al secondo turno contro Jamie Murray e Neal Skupski. Ram ha fatto coppia con Joe Salisbury, perdendo nei quarti di finale contro Ivan Dodig e Filip Polášek.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Karen Chačanov e Andrej Rublëv con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (primo turno)

 Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinale)
 Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)
 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
 Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinale)

Riserve 
  Divij Sharan /  Artem Sitak (secondo turno)

Wild card 

  Elliot Benchetrit /  Corentin Moutet (primo turno)
  Quentin Halys /  Tristan Lamasine (primo turno)

 Adrian Mannarino /  Gilles Simon (ritirati, primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2019